Truchno (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Leonid Truchno (* 1963), russischer Eishockeyspieler
 Wjatscheslaw Leonidowitsch Truchno (* 1987), russischer Eishockeyspieler